

Geografia 
 Nyborg – città nel comune di Nyborg sull'isola di Fionia, Danimarca
 Nyborg – area urbana nel comune di Kalix, contea di Norrbotten, Svezia

Persone 
 Axel Nyborg – tuffatore norvegese
 Peter Nyborg – ex tennista svedese
 Reidar Nyborg – fondista norvegese